Stati Uniti d'America
 Wickliffe – città  della Contea di Ballard, Kentucky
 Wickliffe – città della Contea di Lake, Ohio
 Wickliffe – census-designated place della Contea di Mayes, Oklahoma